Eutychius Proclus (2e eeuw), Grieks grammaticus
 Proclus van Constantinopel (?-ca. 446), patriarch van Constantinopel (434-446)
 Proclus (filosoof) (412-485), neoplatonistisch filosoof